Verwandlung steht für:
 Verwandlung (Theater), Änderung des Bühnenbilds
 Verwandlung. Musik für Orchester, ein 2002 entstandenes Werk des deutschen Gegenwartskomponisten Wolfgang Rihm, siehe Verwandlung 1
 Verwandlung (Mythologie), Gestaltenwechsel oder Verwandlung einer Gottheit, eines mythischen Wesens oder eines Menschen, seltener von Tieren oder Objekten.

Die Verwandlung steht für:
 Die Verwandlung, Titel einer Erzählung von Franz Kafka
 Die Verwandlung (1975), deutscher Fernsehfilm von Jan Němec
 Die Verwandlung (2015), deutscher Kurz-Fernsehfilm von Igor Plischke
 Die Verwandlung, deutscher Titel des SF-Romans The Alteration von Kingsley Amis (1976)

Siehe auch:
 Verwandlungen, Dokumentarfilme von Jürgen Böttcher aus dem Jahr 1982

 Metamorphose
 Transformation
 Umwandlung